

Geografia 
 Canada
 Pembroke – città dell'Ontario
 Malta
 Pembroke – cittadina e Consiglio Locale
 Regno Unito
 Pembroke – cittadina del Galles
 Saint Kitts e Nevis
 Pembroke – villaggio sull'isola di Nevis
 Stati Uniti d'America
 Pembroke – città della contea di Robeson, Carolina del Nord
 Pembroke – capoluogo della contea di Bryan, Georgia
 Pembroke – città della contea di Christian, Kentucky
 Pembroke – città della contea di Washington, Maine
 Pembroke – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 Pembroke – comune della contea di Merrimack, New Hampshire
 Pembroke – città della contea di Genesee, New York
 Pembroke – città della contea di Giles, Virginia

Letteratura 
 Pembroke – romanzo di Mary Eleanor Wilkins Freeman del 1893

Istituzioni 
 Pembroke College, un collegio dell'università di Cambridge
 Pembroke College, un collegio dell'università di Oxford

Altro 
 Conte di Pembroke – titolo nobiliare di Pari d'Inghilterra